Удар може да се отнася за:
 Удар (механика) – допир на два предмета със силен натиск след замах или бързо движение един към друг
 Сърдечен удар (инфаркт)
 Апоплектичен удар (инсулт)
 Удар (военен)
 Украински демократичен алианс за реформи на Виталий Кличко (УДАР), политическа партия в Украйна
 Токов удар
 Ядрен удар
 Прав удар
 Пряк свободен удар
 Ъглов удар (корнер)
 ФК „Удар“, футболен клуб в Бяла черква